Râul Albele se poate referi la:

 Râul Albele, Jaleș
 Râul Albele, Ismar
 Râul Albele, Strâmbu

Vezi și 
 Râul Alb (dezambiguizare)
 Râul Albac (dezambiguizare)
 Râul Albești (dezambiguizare)

Toponime românești